Il doppio del Jakarta Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Adams e Andrej Ol'chovskij erano i detentori del titolo, ma solo Ol'chovskij ha partecipato in coppia con Patrick Galbraith.

Galbraith e Ol'chovskij hanno perso nel 1º turno contro Neil Broad e Piet Norval.

Rick Leach e Scott Melville hanno battuto in finale 6–1, 2–6, 6–1 Kent Kinnear e Dave Randall.

Teste di serie
 Patrick Galbraith /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)
 Rick Leach /  Scott Melville (campioni)
 Menno Oosting /  Guillaume Raoux (quarti di finale)
 Jan Apell /  Peter Nyborg (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Jakarta Open 1996
ATP Tour 1996